World Grand Prix 2016 (darts)
 FIVB World Grand Prix 2016